

Села:
 Вікторівка — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Вікторівка — Донецька область, Волноваський район
 Вікторівка — Донецька область, Добропільський район
 Вікторівка — Житомирська область, Ємільчинський район
 Вікторівка — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Вікторівка — Запорізька область, Приазовський район
 Вікторівка — Київська область, Миронівська громада
 Вікторівка — Луганська область, Сєвєродонецький район
 Вікторівка — Миколаївська область, Березанський район
 Вікторівка — Миколаївська область, Братський район
 Вікторівка — Миколаївська область, Доманівський район
 Вікторівка — Одеська область, Березівський район, Березівська міська громада
 Вікторівка — Одеська область, Березівський район, Старомаяківська сільська громада
 Вікторівка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Козівський район
 Вікторівка — Херсонська область, Генічеський район
 Вікторівка — Хмельницька область, Чемеровецький район
 Вікторівка — Черкаська область, Христинівський район
 Вікторівка — Чернігівська область, Ніжинський район
 Вікторівка — Чернігівська область, Чернігівський район

 Вікторівка — колишня назва села Поминик (Черкаська область, Маньківський район)
 Вікторівка — колишнє село Козятинського району Вінницької області, зняте з обліку 17 липня 2012 року
 Вікторівка — село Роздільнянського району Одеської області приєднано до села Єгорівка

Селище:
 Вікторівка — Харківська область, Богодухівський район

Вікторівка () — село, Мінська область, Червенський район

Вікторівка — село в Кореневському районі Курської області.